

Pessoas 
 Sylvia Dulce Kleiner - mais conhecida como Bibi Vogel

Outros 
 Isaac Kleiner
 Kleiner Mann - was nun?

Desambiguação